Трофиме́нко — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители:
 Трофименко, Вадим Всеволодович (род. 1961) — украинский политический деятель.
 Трофименко, Виктор Иванович (род. 1960) — полковник ФСБ, Герой Российской Федерации (2001).
 Трофименко, Виталий Станиславович (род. 1970) — советский и российский футболист, российский арбитр.
 
 Трофименко, Вячеслав Владимирович (род. 1967) — украинский шашечный композитор.
 Трофименко, Генрих Александрович (1929—2005) — советский и российский историк-американист, профессор Дипломатической академии, заслуженный деятель науки РСФСР (1989).
 Трофименко, Евгения Константиновна (1854—?) — русская революционерка-народница.
 Трофименко, Елена Николаевна (род. 1964) — белорусский кинорежиссёр, сценарист, актриса, поэт.
 Трофименко, Кирилл Владимирович (род. 1996) — российский футболист.
 Трофименко, Ксения Ивановна — советский почвовед
 Трофименко, Лариса Сергеевна (род. 1950) — украинский политик.
 Трофименко, Николай Валерьевич (род. 1985) — ректор Мариупольского государственного университета.
 Трофименко, Павел Александрович (1859—1917) — земский деятель, депутат Государственной думы II созыва от Черниговской губернии.
 Трофименко, Сергей Георгиевич (1899—1953) — советский военачальник, генерал-полковник. Герой Советского Союза.

См. также 
 Трофименков